Geschwindigkeitsregler können auf folgende Arten funktionieren:

mittels Kraftstoffmengenregelung, siehe Tempomat
durch getaktete Stromunterbrechung, siehe Chopper (Schaltung)
durch elektronische (zumeist digitale Mikroprozessor-basierende) Geschwindigkeitsregelung in elektrischen Antrieben (ohne oder mit Servomotoren), siehe Vektorregler oder Servoregler